

Фамилия 
 Енакиевы — дворянский род:
 Енакиев, Валериан Александрович (1825—1882) — пермский губернатор.
 Енакиев, Фёдор Егорович (1852—1915) — инженер путей сообщения, статский советник; промышленник.

Вымышленные персонажи 
 Капитан Енакиев — персонаж книги «Сын полка» Валентина Катаева.

Топоним 
 Енакиево
 Енакиевский городской совет
 Енакиевский трамвай
 Герб Енакиево
 История Енакиево

См. также 
 Енакиевская
 Енакиевец
 Енакиевский металлургический завод
 Енакиевский коксохимпром
 Горловско-Енакиевская агломерация